Controlador d'automatització programable de l'angies Programmable Automation Controller, tecnologia industrial orientada al control 
 Comitè d'acció política, en anglès, political action committee o PAC, organització privada amb el propòsit d'ajudar o interferir en les eleccions i encoratjar o desanimar l'adopció de certes lleis
 Política Agrícola Comunitària, element essencial del sistema institucional de la Unió Europea (UE)